Ihren bezeichnet:

 einen Ort in der Gemeinde Westoverledingen in Ostfriesland, siehe Ihren
 einen Ortsteil der Gemeinde Winterspelt in der Eifel, siehe Ihren (Winterspelt)
 einen Nebenfluss der Our in der Eifel, siehe Ihrenbach